Шон Э́верет Джо́нсон (; род. 31 мая 1989, Лилбёрн, Джорджия, США) — американский футболист, вратарь клуба MLS «Торонто» и сборной США.

Карьера

Начало карьеры 
Джонсон играл в футбол в университете Центральной Флориды, где он стал MVP команды в 2008 году. Вскоре он покинул университетскую команду, чтобы войти в MLS SuperDraft в 2010 году в рамках проекта «Поколение Adidas».

Во время учёбы в колледже он также отыграл один сезон в «Атланте Блэкхокс» в Премьер-лиге развития USL.

Клубная карьера 
Джонсон был выбран в четвёртом раунде драфта MLS SuperDraft 2010 клубом «Чикаго Файр». Он был последним игроком из проекта «Поколение Adidas», который был выбран в рамках этого проекта на драфте.

Дебют Джонсона в профессиональной карьере состоялся 1 августа 2010 года в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси», который закончился победой «Чикаго» со счётом 3:2. За семь сезонов в составе «Чикаго Файр» он провёл на поле 15 816 минут в 176 матчах лиги.

11 декабря 2016 года Джонсон был продан в «Атланту Юнайтед», которая в свою очередь перепродала вратаря в «Нью-Йорк Сити».

Международная карьера 
У Шона Джонсона два гражданства — США и Ямайки (с 2013 года он официально «привязан» к выступлениям за сборную США).

В 2005 году он участвовал в сборах со сборной Ямайки до 17 лет и позднее в 2008 году со сборной Ямайки до 20 лет, но в матчах не выступал.

В 2009 году стал членом сборной США до 20 лет, провёл один матч на чемпионате КОНКАКАФ среди молодёжных команд и участвовал в трёх товарищеских матчах. Был заявлен в составе сборной до 20 лет на чемпионат мира 2009 среди молодёжных команд в Египте, но остался на скамейке запасных.

Джонсон был включён в сборную США до 23 лет, участвующей в отборочном турнире Олимпийских игр 2012. После травмы основного вратаря Билла Хамида вышел на замену в первом тайме финального группового матча против Сальвадора.

Дебют Джонсона за взрослую сборную США состоялся 22 января 2011 года в товарищеском матче против Чили, в котором он вышел на замену на 46-й минуте.

В июне 2013 года был включён Юргеном Клинсманом в состав сборной в турнире Золотого кубка КОНКАКАФ 2013. 17 июля 2013 года дебютировал в основном составе сборной США в групповом матче Золотого кубка против сборной Коста-Рики, отыграв все 90 минут и не пропустив ни одного гола (матч завершился со счётом 1:0 в пользу США). Этот старт за основной состав в международном соревновании официально «привязал» Джонсона (который также гражданин Ямайки) к выступлениям за сборную США.

Джонсон был включён в состав сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Личная жизнь 
Отец — Эверет, мать — Джой. Родители Джонсона — ямайского происхождения. Брат Шона, Джаррет — профессиональный баскетболист, выступал в Греции.

Достижения 
 Международные
 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2013, 2017, 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной США по футболу
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Нью-Йорк Сити»
Игроки ФК «Торонто»
Выпускники Университета Центральной Флориды